Le nom Scott Gray est porté les personnes suivantes :
 Scott Gray (1978-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Scott Gray (-), un pilote de vitesse moto américain ;
 Scott Gray (-), un scénariste de la série télévisée Les Razbitume.

Voir aussi